Übernahme steht für:
 Unternehmensübernahme, die Kontrolle über ein Unternehmen erlangen, siehe Unternehmenskauf
 Übernahme nach der Ausbildung, Auszubildende im erlernten Beruf nach Ausbildungsende weiterbeschäftigen
 Übernahme als Vorgang bei der Archivierung von behördlichen oder privaten Unterlagen, siehe Übernahme (archivisch)
 Feindliche Übernahme, der Kauf eines Unternehmens ohne die Einwilligung des Übernahmekandidaten 
 Schuldübernahme, die Übertragung einer Schuld von einem Schuldner auf einen neuen Schuldner
 Übernahmebestätigung durch den Spediteur

Siehe auch:

 Übername